Ogrska je lahko:

 Ogrska
 Kneževina Ogrska
 Kraljevina Ogrska (1000–1301)
 Kraljevina Ogrska (1301–1526)
 Kraljevina Ogrska
 habsburška Kraljeva Ogrska
 Osmanska Ogrska
 Kneževina Gornja Ogrska
 Vzhodno Ogrsko kraljestvo
 Dežele krone svetega Štefana

Razločitve